Sile kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Fiume Sile, vattendrag, Veneto, 
2 Sile (vattendrag i Italien, Friuli-Venezia Giulia, lat 45,85, long 12,69), 
3 Sile (ort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone,

Kina 
4 Sile (socken), Guangxi,

Turkiet 
5 Şile (distriktshuvudort), İstanbul, 
6 Şile (distrikt), İstanbul, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar